Crystal Clear (englisch für „kristallklar“) steht für:

 eine Software-Entwicklungsmethode, siehe Crystal Family
 Digital CrystalClear, eine Technik zur Bildverbesserung